est le nom de règne de plusieurs papes, patriarches et souverains suivants :

 , antipape (687-687)
  (840-897), pape de l'Église catholique romaine (897-897)
  (1221-1258), empereur byzantin (1254-1258)
  (1396-1448), despote de Morée (1407-1443)
  (1818-1868), empereur d'Éthiopie (1855-1868)
  (1952-), primat et patriarche de l'Église copte orthodoxe d'Alexandrie (depuis 2012)
  (1954-), patriarche de l'Église orthodoxe d'Alexandrie (depuis 2004)